Euprenolepis — род муравьёв трибы  Lasiini подсемейства формицины (Formicinae).

Виды 
 
 
 
 
 
 

Формицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Карлом Эмери